Oltre ad essere la versione antica e desueta della forma verbale furono, il termine furno può riferirsi a:

Persone
 Anastasio Furno – iurista italiano del XVIII secolo.
 Carlo Furno – cardinale e arcivescovo cattolico italiano (1921-2015)
 Carlo Furno – partigiano, redattore di "La Libertà"
 Domenico Furnò – aroliere italiano
 Flavio Furno –  attore italiano
 Giovanni Furno – compositore italiano (1748-1837)
 Giuseppe Furno – sceneggiatore italiano
 Jean de Furno – scultore
 Joshua Furno – rugbista italiano
 Lamberto Furno – giornalista italiano
 Loredana Furno – ballerina italiana
 Maria Teresa Epifani Furno – scrittrice italiana
 Sabino Furno – rugbista argentino 
 Stefano Furno – calciatore italiano

Geografia
 Furno – esonimo italiano per la città francese di Fourneaux
 Scalo di Furno – località del comune di Porto Cesareo (LE); ritrovamenti archeologici

Pagine correlate 
 Davide Furnò – disegnatore della Sergio Bonelli Editore
 Domenico Furnò – compositore e paroliere italiano